Åke Fridell (ur. 1919, zm. 1985) – szwedzki aktor filmowy
 Åke Fridell – szwedzki żużlowiec